

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Degeorge (1837-1888), sculpteur et graveur-médailleur français ;
 Frédéric Degeorge (1797-1854), homme politique français ;
 Guillaume Degeorge (1787-1868), architecte français ;
 Pierre Ayraud-Degeorge (1816-1867), journaliste et haut fonctionnaire français, gendre du précédent ;
 Horace Ayraud-Degeorge (1850-1922), journaliste français, fils du précédent ;
 Thomas Degeorge (1786-1854), peintre français, frère de Guillaume Degeorge.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme